El Instituto Tecnológico de Colima es una institución pública de educación superior del estado de Colima en México. Fue creado el 6 de octubre de 1976 siendo presidente de México Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de atender las necesidades educativas de nivel superior que exigía el estado de  Colima. El IT inició con tres carreras: Ingeniería Industrial en Planeación, Ingeniería Industrial Eléctrica y Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en Planeación y Promoción, con 62 alumnos y 14 trabajadores, entre docentes, directivos y administrativos. Actualmente ofrece siete carreras educativas, siendo estas: Arquitectura, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Informática, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales, además de ofrecer la maestría en Sistemas Computacionales.

Historia 

El Instituto Tecnológico de Colima (ITColima) fue fundado el 6 de octubre de 1976 con tres carreras: Ingeniería Industrial en Planeación, Ingeniería Industrial Eléctrica y la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en Planeación y Promoción, con una matrícula total de 62 alumnos y 14 trabajadores, entre directivos, docentes y administrativos.

La creación de un Instituto Tecnológico en Colima, se debió principalmente al propósito del gobierno federal de establecer una alternativa de formación profesional que impulsara el desarrollo de la región en las áreas industrial y de servicios. Es importante asentar que gracias al empuje de la juventud colimense ante la necesidad de continuar sus estudios superiores, un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica que asistía a la vecina localidad de Ciudad Guzmán, Jalisco, visitaron al entonces Gobernador del Estado, pidiéndole que apoyara con su gestión para que Colima tuviera su propio Instituto Tecnológico, lo cual redundaría en beneficio del estado, el entorno regional y el país en general.

De esta manera, el Instituto Tecnológico de Colima inició sus actividades en las instalaciones de la Secundaria Estatal Número 8, ya que ahí se llevaron a cabo las inscripciones y la contratación del personal. Después, en noviembre de 1976, se dio el banderazo de salida y las clases se impartieron en la Escuela Tecnológica Industrial 225, segundo hogar del Tecnológico.

Para septiembre de 1977, el Instituto inauguraba una nueva carrera, Ingeniería Bioquímica en Productos Naturales, cuyas actividades empezaron con 47 alumnos. Para entonces, la población estudiantil total era de 97 alumnos.

Dos años más tarde, la Licenciatura en Informática y la de Ingeniería en Arquitectura vinieron a sumarse y a mejorar el abanico de posibilidades. Esta última tuvo su primera actualización en 1985, reorientándose como carrera pura, es decir, sólo con el perfil de Arquitectura. Posteriormente, la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales complementó la oferta educativa.

En 1978, el ITColima fue trasladado a las instalaciones que ocupa actualmente, contando entonces únicamente con 2 edificios. La inauguración oficial la realizó el Presidente de la República en junio de 1979.

El Ingeniero Eduardo Pérez Arce Silva fue el director fundador de esta noble casa de estudios y su gestión duró hasta el 27 de octubre de 1981, año en que el Ingeniero Martín Horacio Vázquez Aquino lo relevó en el cargo, y en cuyo período se incorporan cerca de 3000 m² en construcción, incluyendo 5 edificios compuestos por 22 aulas, 5 laboratorios, un taller de dibujo y áreas comunes para las actividades académicas y administrativas.

A partir del 3 de diciembre de 1986, asumió el cargo el ingeniero José Luis Sosa López, quien gestionó el equipamiento de 16 computadoras y la instrumentación de los laboratorios de operaciones, de Química Orgánica y de Productos Naturales. El personal del Instituto lo formaban 159 trabajadores: 96 docentes y 63 administrativos, con una matrícula de 864 alumnos.

En junio de 1989 el Ingeniero Víctor Manuel Hermosillo Gaytán lo relevó en el cargo, periodo durante el cual se construyen el edificio académico, el Laboratorio de Ingeniería de Métodos, la Cafetería y la sección poniente de la barda perimetral. La matrícula de estudiantes durante este periodo fue de 1,355 y la plantilla de 211 trabajadores, de los cuales 139 eran personal docente y 72 personal administrativo.

Posteriormente, en marzo de 1997 asumió el cargo de director el Maestro en Ciencias Miguel Santana Rodríguez, y en su gestión el desarrollo del Instituto se perfiló hacia 3 áreas fundamentales: Académica, de Infraestructura y Administrativa. En el renglón académico, destaca el apoyo a los docentes para la realización de estudios de posgrado; el Programa de Estímulos a Docentes y Administrativos; El Programa Integral de Calidad Educativa, que ha permitido que la casi totalidad de los docentes y una muestra representativa de los alumnos se incorporen al conocimiento de las nuevas tendencias y paradigmas pedagógicos.

En cuanto a infraestructura y equipamiento, se construyeron 5 escaleras de emergencia, se instaló un sistema pararrayos, se adecuaron casi 6,000 metros cuadrados de estacionamiento, se adquirieron 77 nuevas computadoras y 51 fueron actualizadas a una mayor capacidad, se adecuaron 2 aulas de cómputo y se instalaron dos redes UTP con acceso a Internet, se creó la Red de Cómputo de Alta Velocidad.

Con relación al área administrativa, entre otras acciones, se pueden mencionar la liberación de una parte (dos hectáreas) de los terrenos afectados por el INAH, para la construcción de infraestructura necesaria en apoyo a los procesos académicos, así como la incorporación también de casi dos hectáreas que se encontraban en litigio, desde el momento de la donación del terreno para la construcción del Instituto.

Con el programa peso a peso, se construyó el Laboratorio de Cómputo de 2 niveles, y se acondicionaron dos hectáreas de terreno como Jardín Escultórico de la Mexicaneidad.

En el año 2002, la población escolar del ITC ascendía a 1,815 alumnos, donde 1,791 eran del nivel licenciatura, ubicados en 6 carreras, 4 en áreas de ingeniería y 2 en áreas de económico administrativas, y 24 en la maestría en ciencias en ingeniería industrial. Del total, 1,097 eran hombres y 718 mujeres. Para atender las necesidades de esta población escolar, el Tecnológico contaba con 125 profesores, 15 funcionarios docentes, 4 directivos docentes, 72 administrativos.

Por acuerdo del Subsecretario de Educación e Investigación Tecnológicas, con fecha 3 de abril del año 2003, asumió la dirección del plantel el Ing. Mario Madrigal Lépiz, quien hasta el día anterior desempeñaba igual cargo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán.

La gestión del Ing. Madrigal Lépiz fue muy fructífera para nuestra institución. Entre otras obras y acciones realizadas, se mencionan las siguientes: se ampliaron las instalaciones del Tecnológico con la construcción de la ampliación del Centro de Información y la remodelación y equipamiento del edificio administrativo, la construcción y equipamiento del Laboratorio-Taller de Arquitectura y de la Unidad Académica Departamental; se estableció el semestre cero, como alternativa para atender a un mayor número de estudiantes de nivel licenciatura; se implantó el Modelo Educativo para el ; se abrieron las carreras de Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Ambiental y Licenciatura en Contaduría; se adquirió con recursos propios un autobús marca Volvo, modelo 2006; se logró la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000; se elaboró y puso en marcha la Agenda Estratégica 2005-2006; se instituyó la presea al mérito académico Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes; se obtuvieron los premios nacionales de calidad Intragob 2006 y Reconocimiento a la calidad SEP 2006; y se celebraron los 30 años de existencia del Instituto Tecnológico.

La matrícula durante el semestre agosto - diciembre del 2006, en el nivel de licenciatura, fue de 1,866 estudiantes y 138 en el semestre cero, con lo cual se atendió a una población escolar de 2,004 estudiantes.

El 19 de diciembre del año 2006, el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, nombra director de nuestro centro de estudios el Ing. Arturo Gallardo Mosqueda.

Durante su periodo al frente del instituto, fue posible resolver la problemática que se presentó a finales del 2006 y que conllevó a la suspensión por parte del INAH de la construcción del Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica, logrando en el mes de abril de 2007 que se reiniciara su construcción y su posterior equipamiento; además, se obtuvo la autorización del Consejo Nacional de Arqueología del INAH, para la construcción del Laboratorio de Ingeniería Ambiental; destacan también los avances logrados en las acciones tendientes a la acreditación de los programas académicos por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES; como resultado de la convocatoria emitida por la Subsecretaría de Educación Superior, se participó en el Programa de Impulso a la Calidad 2007, para acceder a un presupuesto extraordinario de $ 1'394,650.00, que se destinó a cubrir las necesidades de equipo faltante y obsoleto en los laboratorios de Ingeniería de Métodos, Ingeniería de Software y de Química Inorgánica, necesarios para cumplir con las recomendaciones hechas por CIEES en las evaluaciones de los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Bioquímica, respectivamente. Se participó en la convocatoria del Programa de Apoyo a la Formación Profesional, promovido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y se obtuvieron $557,769.00 para el equipamiento de un laboratorio multimedia para el Programa Institucional de Inglés, el equipamiento de una aula de medios con la capacidad para realizar videoconferencias, en apoyo a las acciones de tutoría grupal, el otorgamiento de hasta 8 becas de $25,000 al semestre para apoyar la movilidad de estudiantes a otras instituciones nacionales, y el equipamiento de un espacio para la práctica de las actividades culturales y artísticas de los estudiantes del Instituto. En adición a los apoyos presupuestales antes descritos, se alcanzó que el Instituto Tecnológico de Colima ampliara el ancho de banda para Internet y se contara con el acceso inalámbrico en sus edificios principales, con lo cual fue posible agilizar la búsqueda de información para el proceso de enseñanza- aprendizaje, así como para las acciones de investigación que se llevan a cabo en la institución con INTERNET II.

La matrícula durante el semestre agosto - diciembre del 2007, en el nivel de licenciatura, fue de 1,912 estudiantes, además de 89 jóvenes atendidos a través del semestre cero, con lo cual se tuvo una cobertura de 2,001 estudiantes, a través del trabajo comprometido de 218 trabajadores: 4 directivos, 18 funcionarios docentes, 129 profesores y 67 de asistencia y apoyo a la educación.

A diciembre del 2007 la infraestructura disponible estaba constituida por 40 aulas, 2 salas multimedia; 10 laboratorios de: bioquímica, operaciones unitarias, microbiología, química inorgánica, química orgánica, ingeniería de métodos, cómputo, tecnologías, estructuras y topografía; 6 talleres: 4 de dibujo, 1 de habilidades gráficas y estéticas y 1 de medio ambiente y diseño urbano - arquitectónico; 8 anexos: edificio administrativo, centro de información, salas audiovisual y de usos múltiples, auditorio, cafetería, taller de servicios generales y almacén; 60 cubículos para profesores; instalaciones deportivas de fútbol y básquetbol; así como áreas de servicio como plaza cívica y estacionamientos. Se debe destacar la conclusión de la obra física del Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica.

A partir del 21 de abril de 2008, el Instituto Tecnológico de Colima tuvo una nueva directora, la Maestra en Investigación Educativa, Mara Grassiel Acosta González, designada en este cargo por el titular de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, Héctor Arreola Soria. Durante su gestión se evaluaron los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Arquitectura, por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES.

El Maestro en Ciencias Oscar Luis Barajas Pastor asume la dirección del periodo de octubre a diciembre del 2008.

El 10 de diciembre de 2008, el Instituto Tecnológico de Colima tiene un nuevo director, el Licenciado en Contaduría, Cirilo Naranjo Cantabrana, designado en este cargo por el titular de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, Dr. Carlos Alfonso García Ibarra. En su gestión se logró la certificación, por parte de CACEI, de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales; asimismo, la certificación de la carrera de Arquitectura, por parte de COMAEA; además, el programa de Licenciatura en Administración obtuvo el nivel 1 en la evaluación de CIEES.

Por su parte, se obtuvo la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001-2008, así como la certificación del Modelo de Equidad de Género, MEG-2003. En materia de infraestructura, se concluyó el Laboratorio de Ingeniería Ambiental, un nuevo almacén general y el edificio de Posgrado y Educación a Distancia, así como la instauración de la incubadora de empresas, tipo tecnología intermedia, del Instituto Tecnológico.

En este periodo se sumó a la oferta académica la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, se dictaminó por el PROMEP el cuerpo académico ATENEO en grado “en formación” y se realizó la revisión curricular y la actualización de los diez programas académicos que ofrecía el Tecnológico, con un enfoque a competencias profesionales.

El 27 de marzo del año 2012, asumió el cargo de Director del Instituto Tecnológico de Colima, el Ingeniero Saturnino Castro Reyes, designado por el titular de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, Dr. Carlos Alfonso García Ibarra.

Durante este año se integró la documentación y se realizó la visita de campo para la certificación del Sistema de Gestión Ambiental, bajo la Norma ISO 14001:2004; se ratificó la certificación del Modelo de Equidad de Género, MEG-2003; se suscribió un acuerdo con la empresa Ternium, en cuyo marco se creó el “Premio Ternium Instituto Tecnológico de Colima”, el cual se entrega a los egresados con los mejores promedios de cada carrera; la Subsecretaría de Educación Superior, a través del PROMEP, autorizó el registro por 3 años, del cuerpo académico en grado dictaminado en formación, denominado “CA2 Sistemas Distribuidos”; se abrió el programa de posgrado con la Maestría en Sistemas Computacionales; se logró la obtención de recursos, a través del FAM, por $6’000,000.00 para el equipamiento de los laboratorios de Mecatrónica, Ambiental y Bioquímica, así como el laboratorio de física; se acreditaron 2 programas académicos más: Licenciatura en Administración y Licenciatura en Contaduría, con el dictamen favorable emitido por CACECA, con lo cual se alcanzaron 6 programas reconocidos por su buena calidad.

En el año 2013 el programa de Ingeniería Bioquímica obtuvo de parte de CIEES el Nivel 1 que lo acredita como programa de buena calidad; se logró la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2004; se ratificó la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008; el 92% de la planta docente concluyó el Diplomado en formación y desarrollo de competencias docentes; se incrementó el ancho de banda del canal de Internet, de 8 a 80 Mbps; se obtuvieron recursos, a través del PIFIT, por $14’380,000.00 para la construcción de la primera etapa de una nueva unidad académica departamental y el equipamiento del laboratorio de Mecatrónica.

La participación de los estudiantes en eventos y foros académicos convocados por el SNIT y otros organismos fue destacada en 2013, como es el caso de: Contribución con 3 proyectos al Evento Nacional de Innovación Tecnológica; el proyecto Net Vacuna obtuvo el Primer lugar en las mesas de proyectos, durante la celebración del Primer Foro de Investigación en Competitividad; actuación sobresaliente en el XXV Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura; el Grupo Ambiental “Ola Verde”, conformado por estudiantes de diferentes carreras, obtuvo el Premio Estatal de Ecología “Dr. Miguel Álvarez del Toro 2013”, por su destacada labor en la difusión de la cultura ambiental y la conservación de los recursos naturales; el Instituto Tecnológico de Colima fue distinguido con la VIII Presea al Servicio Social “Irene Robledo García”, promovida por la Universidad de Guadalajara, por el “Programa de Intervención Ambiental escuela – comunidad Ola Verde”; estudiantes del Tecnológico obtuvieron el Premio Estatal de la Juventud 2013, en cuatro de las doce categorías convocadas.

Al mes de diciembre de 2013, la matrícula de estudiantes del Tecnológico de Colima ascendió a 2 968 estudiantes, con una oferta de 10 programas de licenciatura y 1 de posgrado: Arquitectura, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Administración y Contador Público, así como la Maestría en Sistemas Computacionales.

En el 2014 se obtuvieron las re-certificaciones de las carreras de Ing. Industrial e Ing. en sistemas Computacionales, la acreditación de la carrera de Arquitectura, , se da a conocer la toma de nota de la creación de la Sección 61 del SNTE, que está integrada por docentes y trabajadores de apoyo a la educación, de los institutos tecnológicos del país, de los Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODES), del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Tecnológica (CIIDET), del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) y de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST).

Con fecha 23 de julio de 2014, por Decreto suscrito por el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se crea el Tecnológico Nacional de México (TecNM) como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión. El TecNM integra a lo hasta ese momento fue la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

El Tecnológico Nacional de México, a través del Programa Institucional de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT), aprobó 15 millones de pesos adicionales para terminar la construcción y el respectivo equipamiento del nuevo edificio académico, 12 millones para la construcción del laboratorio de Arquitectura y 18 millones para la construcción del Centro de Idiomas. 32 millones se destinarán a fortalecer el equipamiento de los laboratorios de las ingenierías Mecatrónica, Industrial, Ambiental, Bioquímica y Sistemas Computacionales. El Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Educación, aprobó tres millones para la construcción de un Centro Cultural multifuncional. 19 Estudiantes del Instituto Tecnológico de Colima se incorporaron al programa de movilidad nacional e internacional, para realizar su verano de investigación, en el marco del Programa Delfín 2014, para lo cual se entregaron recursos propios de la institución para gastos de estancia de los 19 alumnos de las carreras de: Ingenierías Ambiental, Bioquímica, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Gestión Empresarial e Industrial, así como de Licenciatura en Administración.

En el 2015 se obtiene la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), de parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), con una vigencia hasta el mes de septiembre de 2018. Larissa Monserrat Pérez Galindo, estudiante de arquitectura de nuestro Instituto, obtuvo el Primer lugar en el XXII Concurso Nacional de Diseño Arquitectónico Inter tecnológicos 2015. La Maestría en Sistemas Computacionales fue reconocida por el padrón de programas de calidad de CONACyT. Se entregó la nueva Unidad Académica departamental tipo II que fue construida y equipada con recursos autorizados por el Tecnológico Nacional de México, a través del PIFIT, y cuenta con 11 aulas equipadas con TIC’s, sala de cómputo, cubículos para docentes, laboratorio de métodos y áreas de servicios administrativos y generales. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Colima se hicieron acreedores al Premio Estatal de la Juventud 2014 “Gustavo Alberto Vázquez Montes”, el grupo ambiental “Ola Verde” del Instituto Tecnológico de Colima, en la categoría Desarrollo Comunitario, y los desarrolladores del proyecto Nova Arqhitecture “Reality Box, en la categoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Colima, 11 de la carrera de Arquitectura, 2 de Gestión empresarial, 1 de Ingeniería ambiental y 1 de Contador público, se incorporaron al programa de movilidad académica internacional, para cursar estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Popular del César, en Colombia, así como en las Universidades de Sevilla y Da Coruña, en España.

En el mes de mayo se llevó a cabo la 1.ª Feria Ambiental Ciudadana, organizada por el Instituto Tecnológico de Colima, a través de su Grupo Ambiental “Ola Verde”, en coordinación con instituciones que conforman el Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Colima.

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Colima obtuvieron una actuación destacada en Evento Nacional Deportivo 2015, que organiza cada año el Tecnológico Nacional de México. Pasaron a la fase nacional los equipos de Futbol Varonil y Voleibol Femenil, así como los representantes en Ajedrez Femenil y Varonil, Lanzamiento de Jabalina y Atletismo en 400 metros planos.

En agosto concluyó el X Verano de Formación de Jóvenes Investigadores, en el que participaron 51 estudiantes de 7 carreras de licenciatura y una maestría, quienes desarrollaron 17 proyectos de investigación con la asesoría de 23 profesores. Como producto de estos trabajos se elaboraron 18 artículos científicos. También en agosto se presentaron los resultados del XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, Programa Delfín.

Siete maestros obtuvieron el Reconocimiento a Perfil Deseable.

En septiembre se entregaron los Premios Ternium Instituto Tecnológico de Colima, a los 21 egresados de los diez programas de licenciatura y de un posgrado, que alcanzaron los mejores promedios de aprovechamiento académico durante su carrera.

Tres proyectos realizados por los estudiantes del Tecnológico de Colima obtuvieron su pase a la fase nacional del Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2015, que organiza el Tecnológico Nacional de México entre los 264 tecnológicos del país.

En 2016, la matrícula en el Instituto Tecnológico de Colima ascendió a 3,345 alumnos en nivel licenciatura (incluidos 32 del programa de educación mixta y a distancia) y 32 estudiantes de dos maestrías. La plantilla laboral estuvo conformada por 242 docente 71 personal de apoyo y asistencia a la educación, 3 subdirectores, 21 funcionarios docentes.

Durante el año 2016, nueve profesores, que representa el 10.5% de la planta docente de tiempo completo, obtuvieron el reconocimiento de Perfil Deseable.

Con respecto a la acreditación de programas educativos, se renovaron los certificados de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Arquitectura, el 64.5% de nuestros estudiantes de licenciatura recibieron su formación académica en programas de buena calidad.

El Tecnológico Nacional de México otorgó la autorización de apertura de la Maestría en Arquitectura Sostenible y Gestión Urbana.

1,972 estudiantes del Instituto Tecnológico de Colima, cuentan con algún tipo de beca, entre la que se encuentran: De Manutención y Apoya tu transporte, del Sistema Único de Becas de Educación Superior, a través de los programas de servicio social, residencia profesional y titulación, Becas alimenticias que ofrece el Instituto Tecnológico de Colima, de movilidad internacional, Becas de exención de pago por el convenio SEP-SNTE, de reinscripción a los mejores promedios de cada semestre y participantes en veranos de investigación, Journals Academy y en eventos nacionales del Sistema, así como Becas de SEP-PROSPERA inicia tu carrera.

La promoción en eventos organizados por el Tecnológico Nacional de México, así como en diversos certámenes y foros académicos, de innovación y emprendedurismo, a nivel local, regional y nacional, permitió que los estudiantes hayan obtenido los siguientes reconocimientos:

    En el XVIII Foro Regional de Vinculación, organizado por la Región Centro Occidente de la ANUIES, estudiantes de bioquímica obtuvieron el primer lugar, con el proyecto Haram FreeGlut.

    Estudiantes de los Institutos Tecnológicos de Colima y Cd. Guzmán, participaron con el proyecto “Biocane”, en el I Concurso de Innovación y Emprendimiento, realizado en Zapotlán el Grande, Jalisco, obteniendo el primer lugar.

    En el Encuentro nacional de estudiantes de Arquitectura (ENEA), realizado en la Universidad Anáhuac Mayab (Mérida, Yucatán), se logró el primer lugar en la categoría de equipos y categoría individual de expresión, por parte de la estudiante Larissa Monserrat Pérez Galindo.

    El XXIV Concurso INTERTEC, celebrado en Los Cabos, el Instituto Tecnológico de Colima se obtuvo el 2° lugar a través de la alumna Paola Lizbeth Cabrera Andrade.

    En el Instituto Tecnológico se organizó el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en Tecnologías Estratégicas Colima 2016, en el cual se expusieron 211 ponencias de 11 áreas temáticas. Los participantes del Instituto publicaron 49 artículos de divulgación técnica y científica, en ellos participaron 44 profesores y 85 estudiantes como autores y coautores.

    En el ámbito de la Gestión y Vinculación se firmaron acuerdos de colaboración para atender, desde la Maestría en Sistemas Computacionales, 18 proyectos que benefician a los productores de café, limón, plantas ornamentales, plátano y, en el área de acuicultura, granjas de camarón. Igualmente, en el sector gubernamental se desarrollan dos proyectos, uno para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el otro para la Secretaría del Trabajo.

Para brindar un mejor servicio a los estudiantes y docentes, en el Centro de Información (Biblioteca), se actualizaron 32 computadoras, se impartieron talleres de Alfabetización informacional, se instaló un módulo de orientación a usuarios y se realizó un tutorial para el acceso a las bases de datos. También se llevaron a cabo 3 proyectos de mejora, relativos a la actualización de la base de datos del catálogo electrónico, página web y creación e implementación del repositorio institucional.

En infraestructura, se realizó la adquisición de un laboratorio integral de métodos de manufactura en el nuevo edificio académico, donde se atienden tópicos para: tiempos y movimientos, manufactura, procesos de fabricación, entre otros. Se equiparon dos aulas de cómputo de reciente creación.

Se mejoró el servicio de conectividad a la comunidad tecnológica, mediante el incremento en 30 Mbps el ancho de banda total disponible, alcanzando los 231 Mbps de internet comercial, con 67 puntos de acceso WiFi y cobertura en todos los edificios. Se adquirió software antivirus para la totalidad de los equipos del plantel y se dio soporte y mantenimiento al SIITEC2, la plataforma Moodle y el sistema SIATEC.

Carreras 

El Instituto Tecnológico de Colima tiene como oferta educativa 10 carreras y un Posgrado:

Profesional 

Arquitectura
Contador público
Licenciatura en Administración
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Informática
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Posgrado 

 Maestría en Sistemas Computacionales
 Maestría en Arquitectura Sostenible y Gestión Urbana

Deportes 

Futbol-Soccer
Voleibol
Baloncesto
Balonmano
Atletismo

Cultura 
Danza Folklórica
Música Autóctona
Música latinoamericana
Pintura Rangeliana
Rondalla

Enlaces externos 

 Sitio Oficial

Universidades del estado de Colima
Ciudad de Colima
Colima
Instituciones educativas establecidas en 1976
México en 1976